Adamson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin L. Adamson
 Robert Stephen Adamson